Ion Pop (1941–) román költő, irodalomtörténész, a Román Akadémia tagja
 Ion Pop (1947–2015) román labdarúgó

Lásd még
Ioan Pop (egyértelműsítő lap)